Caeteense – abitanti di Caeté
Caeteense – abitanti di Caetés